SGS est un code qui signifie :

 Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 SGS, Société générale de surveillance ;
 Système de gestion de la sécurité ;
 Système gonflable de stabilisation.